Стево Пашалић (Возућа, СР Босна и Херцеговина) српски је и босанскохерцеговачки демограф и универзитетски професор.

Биографија

Рођен је у Возући, БиХ, гдје је завршио основну школу. Учитељску школу завршио је у Травнику, Педагошку академију у Славонском Броду, а Природно-математички факултет у Новом Саду. Магистрирао је на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, а докторирао на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. Биран је у звања редовног професора из ужих научних области: Демографија, те Друштвена географија на Универзитету у Источном Сарајеву. У звање редовног професора из уже научне области Туризам и хотелијерство биран је на Универзитету Сингидунум у Београду. Објавио је 18 књига и око 100 научних радова како у националним, тако у међународним часописима, међу којима је неколико радова у Thomson Reuters бази. Руководио је око 30 научних пројеката (националних и међународних). Најцитиранији је демограф у Босни и Херцеговини. 

Вршио је сљедеће функције:

Замјеник министра просвјете у Влади Републике Српске (2001-2003);

Ректор Универзитета у Источном Сарајеву (2017-2019);

Предсједник Савјета за демографску политику Републике Српске у два мандата (2004.-2008.; 2012.-2016); 

Члан је Одбора за демографију и репродуктивно здравље АНУРС у два мандата, од 2007. до данас; 

Члан и предсједник Управног одбора Агенције за високо образовање и осигурање квалитета БиХ (2009-2016); 

Предсједавајући Ректорске конференције БиХ 2019.године. 

Члан је стручних (реформских) Тимова за основно и средње образовање у Републици Српској. Био је члан Експертског тима за доношење Оkвирног закона о високом образовању БиХ. Активан је учесник Свјетског формума демографа и сарадник УНФПА. У раду на високошколским установама оцијењиван је од стране студената са високим оцјенама (''..професионалан, одговоран, одличан стручњак..'', ''најбољи професор''). Повремено је ангажован као консултант UNPFA (Популациони фонд Уједињених нација – БиХ, Сарајево).

Библиографија 

Demographic losses in Bosnia and Herzegovina 1991-2011.Republic Center for war crine research, Hag: ICTY, 2012.

DEMOGRAPHIC INDICATORS AND DEMOGRAPHIC (GIS) ANALYSIS, University of East Sarajevo, 2020.

Stradanje Srba i srpskih naselja u BiH 1992-1995. Banja Luka: Banjaluka Kompani, 1997.

Metodički priručnik za nastavu poznavanja društva. S. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999. 

Osnovi geografije. S. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999.

Рецентна демографска кретања-колико дјеце треба Републици Српској?, Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет, са Пашалић, Д. Демографски атлас, Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет 2021.

Види још 

 Универзитет у Источном Сарајеву
 Природно-математички факултет у Новом Саду

Референце 

Универзитет у Источном Сарајеву